Anđa Radoš-Jelavić – ex cestista croata
 Bože Radoš – vescovo cattolico croato
 Iva Radoš – taekwondoka croata
 Ivan Radoš – calciatore croato